Çelebi, assez souvent transcrit Tchelebi, et plus rarement Chelebi, était un titre princier turc, faisant pendant au Hatun dont on honorait les dames de noble naissance, et en particulier les princesses. Tous les fils du Sultan y avaient droit, même s'il n'est pas toujours signalé.

Étymologie 
 Selon l'ethnolinguiste russe Nicolas Marr (Nikolaj Jakovlevič Marr, 1864-1934), le mot çelebi  est attesté chez les Turcs seldjouks au début du . Il proviendrait du mot kurde çalab, signifiant « Dieu », que les Kurdes eux-mêmes auraient emprunté à l'araméen tslem-tsalmâ, « image », « idole ».
 Marr pense que ce mot çelebi  fut emprunté aux Kurdes par les Seldjoukides lorsqu'ils apparurent au Kurdistan au milieu du .
 Il suppose qu'à partir du sens de « divin », le mot aurait évolué vers « bien né, prince, gentilhomme, noble, seigneur, maître de maison », ainsi que « musicien (chanteur), poète, lettré, instruit, cultivé, petit maître».

Fortune du mot 
 Les Turcs donneront le titre de Grand Çelebi (Grand Tchelebi) au premier personnage de l’empire après le Sultan. C’est lui qui, lors du couronnement de l’Empereur, lui ceint le glaive. Il réside à Konya.

 Ce nom est devenu un patronyme assez répandu. On en trouve même trace chez les Séfarades d'Istanbul, chez lesquels il peut prendre la forme hypocoristique Chibi.

 Il apparaît en catalan médiéval sous la graphie xalabin, prononcé [tchalabín] ou [chalabín], transcrit en français sous la forme shalabin (cf. Jacob Xalabin).
Ce nom a été donné au 251e Pokemon, sous le nom de "Celebi".

Homonymie

Personnages 
 Yakub Çelebi (1359-1389), un des quatre fils de Murad 
 Suleyman Çelebi (1370-1413) fils aîné de Bayezid 
 Ertuğrul Çelebi (1378-1400) deuxième fils de Bayezid 
 Isa Çelebi (1380-1407) troisième fils de Bayezid 
 Mehmed Çelebi (1387-1421) quatrième fils de Bayezid 
 Musa Çelebi (1388-1413) cinquième fils de Bayezid 
 Mahmud Çelebi (1413-), un des fils de Mehmed 
 Yusuf Çelebi (1414-), un des fils de Mehmed 
 Suleyman Çelebi (1351-1422) dit Suleyman de Bursa. Il doit son renom à un poème religieux Mevlit écrit en 1409.
 Suleyman Çelebi actuel président du DISK (Confédération de Syndicats de Travailleurs Progressistes) en Turquie
 Moisi Cilibi, raconteur juif roumain
 Kamel Tchalabi, footballeur algérien né en 1947

Lieux 
 Çelebi ville et district de la province de Kırıkkale en Turquie.

Notes et références 

Empire ottoman
Titre